Натуральне число 1748
 1748 рік до нашої ери
 1748 рік нашої ери